Wuppertaler SV is een Duitse voetbalclub uit Wuppertal, Noordrijn-Westfalen.

Geschiedenis
De stad Wuppertal ontstond pas in 1929 na een fusie van enkele kleinere gemeenten, elk met een eigen voetbalploeg. Wuppertal SV werd in 1954 gevormd na een fusie tussen TSG Vohwinkel 80 en SSV 04 Wuppertal. De clubkleuren werden rood van Vohwinkel en blauw van Wuppertal. Na één seizoen steeg de club al naar de eerste klasse van de Oberliga West. De club vaker in de tweede klasse. In 1962 promoveerde de club opnieuw naar het hoogste niveau, maar het was niet genoeg om geselecteerd te worden voor de Bundesliga, die in 1963 van start ging.

In 1972 werd de club kampioen van de Regionalliga West en promoveerde zo voor de eerste (en tot dusver enige) keer naar de Bundesliga. Daar kon de club drie seizoenen standhouden alvorens te degraderen. Het eerste seizoen in de Bundesliga was het succesvolste. Hoewel de club de uiteindelijke kampioen Bayern München nooit bedreigde, stond ze vijf weken op de tweede plaats en uiteindelijk eindigde ze als vierde. Door deze goede prestatie mocht de club deelnemen aan de UEFA Cup, waarin ze direct door Ruch Chorzów uitgeschakeld.

Na de degradatie speelde de club vier seizoenen in de 2. Bundesliga alvorens in 1980 te degraderen naar de Oberliga Nordrhein waar de club twaalf jaar speelde. In 1993 en 1994 speelde de club weer in de 2. Bundesliga maar daarna degradeerde de club opnieuw. In 1998 ging de club bijna failliet en moest daarom dalen naar de Oberliga Nordrhein, die na de herinvoering van de Regionalliga nu een 4de klasse was geworden. In 2003 promoveerde de club naar de Regionalliga Nord.

In 2004 fuseerde de club met SV Wuppertal Borussia. Deze club was zelf al een fusie uit 1976 van SV Germania 1907 Wuppertal en VfL 1912 Wuppertal. Borussia speelde meestal op het niveau van de vijfde klasse.

In het seizoen 2007/2008 bereikte de club de derde ronde van de DFB-Pokal waarin het werd uitgeschakeld door FC Bayern München met 5-2. Opmerkelijk hierbij was dat de wedstrijd niet in het eigen stadion werd gespeeld, maar in de "Arena auf Schalke". Dit had te maken me de bouwwerkzaamheden in het eigen stadion. De wedstrijd vond plaats in een uitverkocht stadion (61.482 toeschouwers). Zoveel toeschouwers tijdens een wedstrijd van Wuppertaler SV Borussia was nog nooit voorgekomen. In 2010 degradeerde de club uit de 3. Liga.

Op 24 mei 2013 werd tijdens een buitengewone ledenvergadering de naam van de club opnieuw veranderd. "Borussia" verdween uit de naam, waarmee de officiële naam opnieuw "Wuppertaler SV" werd. Nog geen twee weken later, op 4 juni, maakte de club bekend niet aan de betalingsverplichtingen aan de crediteuren te kunnen voldoen en dat ze daarom het faillissement had aangevraagd. Het bestuur maakte daarbij bekend dat de club opnieuw wil beginnen en deel wil nemen aan de competitie in de Oberliga Niederrhein (vijfde klasse). Op 30 juni werd een curator aangesteld, waarmee de club voor een verder afzakken naar de zesde klasse werd behoed. Op 7 juni was bekendgemaakt dat Peter Radojewski de hoofdtrainer van het eerste elftal werd. In 2016 promoveerde de club terug naar de Regionalliga West.

Eindklasseringen vanaf 1964 (grafisch)

Wuppertaler SV in Europa 
 #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Wuppertaler SV

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Trainer-coaches

Bekende (oud-)spelers
  Marcel Peeper
  Errol Refos
  Dennis Schulp
  Erich Ribbeck
  Yordi Teijsse

Externe link 
 Officiële website van Wuppertaler SV

Wuppertal
Sport in Wuppertal
Sportvereniging in Noordrijn-Westfalen